Sacrament — пятый студийный альбом американской грув-метал команды Lamb of God, записанный с продюсером Machine и выпущенный Epic Records 22 августа 2006 года.

Альбом принёс группе первую номинацию на премию «Грэмми»: за песню «Redneck» в категории «The Best Metal performance». Sacrament поднялся до #8 в Billboard 200 и разошёлся тиражом 270 тысяч экземпляров.

Список композиций 

Дополнительное издание включало в себя Бонус-DVD, которое содержало клип на песню Redneck, 4-минутное видео о том, как снимали клип на эту песню и 90 — минутный фильм о том, как проходила запись альбома.

Позиции в чартах

Участники записи 
 Рэнди Блайт — вокал
 Марк Мортон — гитара
 Вилли Адлер — гитара
 Джон Кэмпбелл — бас-гитара
 Крис Адлер — ударные

Примечания 

Альбомы Epic Records
Альбомы Prosthetic Records
Альбомы Lamb of God